Bräuninger steht für:

 Bräuninger GmbH, Hersteller von Flugelektronik für den Sportflugbereich

Bräuninger ist der Familienname folgender Personen:
 Bertfried Bräuninger († 2012), deutscher Sportfunktionär
 
 Michael Bräuninger (* 1960), deutscher Ökonom
 Moritz Bräuninger (1836–1860), deutscher Missionar, eventuell Märtyrer
 Peter Bräuninger (* 1948), Schweizer Radierer und Zeichner
 Thilo Bräuninger (* 1964), deutscher Unternehmer und ehemaliger Vertreter des Handwerks
 Thomas Bräuninger (* 1969), deutscher Politologe
 Werner Bräuninger (* 1965), deutscher Publizist und Autor

Siehe auch:
 Breuninger (Begriffsklärung)
 Bräuniger